Валенти́н Аллахия́рович Эми́ров (а, село Ахты, Самурский округ, Дагестанская область, Российская империя — 10 сентября 1942 года, близ города Моздок) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (1942, посмертно), участник Великой Отечественной войны в должности командира 926-го истребительного авиационного полка 219-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, капитан.

Биография 
Родился а в селе Ахты Самурского округа Дагестанской области Российской империи (ныне Ахтынский район Дагестана, Россия) в семье рабочего. По национальности лезгин.

Учился в авиационном техникуме. Окончил Таганрогский аэроклуб. В 1935 году призван в Красную Армию. В 1939 году окончил Сталинградское военное авиационное училище. В 1939—1940 годах участвовал в советско-финской войне. В 1940 году стал членом ВКП(б). Жил в Махачкале, Октябрьская улица, 105.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал эскадрильей в 36-м истребительном авиационном полку. В одном из боевых вылетов на штурмовку в кабине его самолёта разорвался зенитный снаряд. Несмотря на тяжёлое ранение, Эмиров привёл самолёт на свой аэродром. После выздоровления капитан Эмиров возвратился в строй и в июле 1942 года назначен командиром формирующегося 926-го истребительного авиационного полка.

За время боевых действий (к сентябрю 1942 года) совершил 170 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 7 самолётов противника. 10 сентября 1942 года, сопровождая бомбардировщики в районе города Моздок в паре с другим истребителем, вступил в бой с 6-ю истребителями противника, сбил один из них, но и сам был подбит; поэтому, будучи не в силах продолжать бой, ценой своей жизни, своим горящим самолётом протаранил ещё один самолёт врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующего и рядового состава Красной Армии» от 13 декабря 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны останки лётчика-истребителя были перезахоронены на Старом Русском кладбище в столице Дагестана городе Махачкале (памятник на могиле — объект культурного наследия, находится под опекой местных патриотических организаций и общественности).

Награды 
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени.

Память 

 Именем Валентина Эмирова названа улица в Кировском районе города Махачкале, средняя общеобразовательная школа № 4 города Махачкала.
 Именем Героя названа судно Министерства речного флота.
 В родном селе В. А. Эмирова установлен его бюст; его именем названа Ахтынская средняя общеобразовательная школа № 2.
 В посёлке Белиджи его именем названа улица.
 Именем героя названы улицы в городах Дагестана: Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Хасавюрт.
 В сёлах Дагестана есть улицы носящие имя героя: Новый Хушет, Касумкент, Советское, Ашага-Стал-Казмаляр, Карабудахкент, Кака-Шура, Куллар, Чахчах-Казмаляр и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Эмиров Валентин Аллахиярович. Наградной лист. Страницы:

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Лётчики, совершившие таран
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Старом Русском кладбище в Махачкале